Mariano Fortuny puede referirse a varias personas:

Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874), pintor español;
Mariano Fortuny y Portell (1855-1918), abogado y político español;
Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), diseñador textil español.